Sankt Mårten kan avse:

 Sankt Mårten – vördas som helgon i Romersk-katolska kyrkan, se Martin av Tours
 Mårten – en försvenskad form av mansnamnet Martin
 Mårtensafton –  en högtid som firas den 10 november, ofta med gåsmiddag
 S:t Mårtens – en kommun i landskapet Egentliga Finland